Бабина поляна може да се отнася за:

 Бабина поляна, село в община Враня, Сърбия;
 Бабина поляна, село в община Търговище, Сърбия.